Eredità di sangue (Blood Ties) – romanzo di Pauline Bell, Il Giallo Mondadori n. 2743
 Eredità di sangue (The Lonely Dead o The Upright Man) – romanzo di Michael Marshall del 2004Eredità di sangue''' (Blood Sinister) – romanzo di Celia Rees del 2002, pubblicato in Italia nella collana Super brividi''